Mendrienen ist der Name folgender Orte:

 Mendrienen, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Mędrzyny in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Mendrienen, Ort im Kreis Osterode, Ostpreußen, ab 1945: Mędryny, untergegangener Ort in der Gmina Olsztynek, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen